Rogers Cup 2016 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Монреале и Торонто, Канада на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 127-й раз, имея в этом году категорию ATP Masters 1000; женское же соревнование проводится в 115-й раз и принадлежит к серии WTA Premier 5. Оба одиночных приза входили в цикл турниров US Open Series.

Турнир был проведен с 25 по 31 июля 2016 года.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Энди Маррей
 женский одиночный разряд —  Белинда Бенчич
 мужской парный разряд —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женский парный разряд —  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал шесть представителей Top-10 мирового рейтинга. На турнир по разным причинам не смогли приехать № 2 в мире и прошлогодний чемпион Энди Маррей, № 3 и двукратный победитель турнира Роджер Федерер, № 4 и трёхкратный чемпион турнира Рафаэль Надаль, а также № 10 и победитель розыгрыша 2014 года Жо-Вильфрид Тсонга. Первым номером посева стал лидер мировой классификации Новак Джокович. Серб смог подтвердить статус фаворита и выиграл турнир, не отдав своим соперникам ни одного сета. В финале он обыграл третьего сеянного Кэя Нисикори. Джокович в четвёртый раз победил на местных соревнованиях (до этого в 2007, 2011 и 2012 годах). В основном турнире приняли участие три представителя России и только один из них — Михаил Южный — преодолел первый раунд.

В мужском парном турнире победу одержали третьи номера посева — Иван Додиг и Марсело Мело. В финале они обыграли вторых номеров посева —
Джейми Маррея и Бруно Соареса.  Первая сеянная пара и прошлогодние победители братья Брайаны защищали свой титул, однако в четвертьфинале уступили № 5 посева — Флорину Мердже и Хорие Текэу.

В женском одиночном турнире должны были принять участие девять представительниц Топ-10. Не смогла принять участие в турнире Виктория Азаренко. Ещё две теннисистки снялись незадолго до турнира: лидер мирового рейтинга Серена Уильямс и третья ракетка Гарбинье Мугуруса. Прошлогодняя чемпионка Белинда Бенчич также не смогла выступить из-за травмы левого запястья. Главным претендентом на победу в отсутствии Серены Уильямс становилась вторая сеянная Анжелика Кербер. Немка смогла дойти до полуфинала, где проиграла пятому номеру посева —
Симоне Халеп. Румынка, в свою очередь, второй год подряд вышла в финал местного турнира. В отличие от прошлого раза, она смогла завоевать титул, переиграв в решающем матче № 10 посева — Мэдисон Киз. В основной сетке турнира приняло участие шесть представительниц из России. Из них три: Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова (№ 9 посева) и Анастасия Павлюченкова (№ 16 посева) смогли добраться до четвертьфинала.

Парный приз у женщин достался четвёртым сеянным на турнире Елене Весниной и Екатерине Макаровой. В финале они обыграли румынок Монику Никулеску и Симону Халеп, которые получили уайлд-кард  для участия в турнире. Первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис в четвертьфинале проиграли американскому дуэту — Кристине Макхейл и Эйже Мухаммад. Прошлогодние победительницы, Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова, не защищали титул, однако приняли участие в турнире в разных альянсах. Маттек-Сандс в паре с Хезер Уотсон проиграла во втором раунде, а Шафаржова в команде с Тимеей Бабош — уже в первом.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл  Кэя Нисикори со счётом 6-3, 7-5.
 Джокович выигрывает 7-й одиночный титул в сезоне и 66-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори сыграл 4-й одиночный финал в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Симона Халеп обыграла  Мэдисон Киз со счётом 7-6(2,) 6-3.
 Халеп выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Киз сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Иван Додиг /  Марсело Мело обыграли  Джейми Маррея /  Бруно Соареса со счётом 6-4, 6-4.
 Додиг выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Елена Веснина /  Екатерина Макарова обыграли  Монику Никулеску /  Симону Халеп со счётом 6-3, 7-6(5).
 Веснина выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Макарова выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Канады

 Мировой тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Июль 2016 года
2016